Computerfehler steht für:

einen Fehler im Bereich der Hardware, siehe Hardwarefehler.
einen Fehler bzw. „Bug“ im Bereich der Software, siehe Programmfehler.